

Geografia
 Davie – comune degli Stati Uniti d'America dello Stato della Florida
 Contea di Davie – ex cestista australiano

Onomastica
 Davie – variante inglese del nome proprio di persona Davide

Persone
 Erin Davie – attrice e cantante statunitense
 Sandy Davie – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese naturalizzato neozelandese
 Scott Davie – ex cestista australiano